VMV steht für:
 Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern
 Visna-Maedi-Virus, RNA-Virus der Familie der Retroviren (Retroviridae), Gattung Lentiviren

vmv steht für:
 Chico (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Maidu-Sprache der Maidu in Nord-Kalifornien

Abkürzung